Jägerdenkmal steht für:

 Jägerdenkmal (Dresden), Sachsen
 Jägerdenkmal (Groß Strehlitz), Schlesien
 Jägerdenkmal (Kempten), Bayern
 Jägerdenkmal am Hartmannswillerkopf, Elsass